Buffalo Sabres je hokejaški klub iz Buffala u New Yorku u SAD-u. 

Nastupa u NHL ligi od 1970. godine.

Domaće klizalište: 
Memorial Auditorium (1970. – 1996.)
Marine Midland Arena/KeyBank Center (od 1996.-)

Klupske boje: plava, bijela i zlatna

Uspjesi

Poznati igrači i treneri

Vanjske poveznice 
Buffalo Sabres

Američki klubovi hokeja na ledu